Открытый чемпионат Кореи 2015 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2015 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионатом США и Финалом тура WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Каролина Плишкова
 в парном разряде —  Лара Арруабаррена и  Ирина-Камелия Бегу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Ирина-Камелия Бегу (№ 30 в мире на тот момент). Румынская теннисистка смогла подтвердить статус фаворита и завоевать титул. Год назад она победила на местных соревнованиях в парном разряде. В финале Бегу обыграла белорусскую теннисистку Александру Саснович, которая попала на турнир через квалификацию. Прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова не защищала свой титул. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России: Елизавета Куличкова, которая смогла выйти в четвертьфинал, проиграв на этой стадии № 8 посева Алисон ван Эйтванк.

В парном турнире главный приз завоевали также первые номера посева Лара Арруабаррена и Андрея Клепач, переигравшие в финале вторых номеров посева Кики Бертенс и Юханну Ларссон. Для Арруабаррены победа на местных соревнованиях стала второй подряд. В прошлом году она победила в паре с Ириной-Камелией Бегу. Румынка также приняла участие в парных соревнованиях в альянсе с Йоаной Ралукой Олару в качестве третьего номера посева и дошла до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ирина-Камелия Бегу обыграла  Александру Саснович со счётом 6-3, 6-1.
 Бегу выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Саснович сыграла свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Ирина-Камелия Бегу 
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Александра Саснович
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=
}}

 Парный турнир 
  Лара Арруабаррена /  Андрея Клепач''' обыграли  Кики Бертенс /  Юханну Ларссон со счётом 2-6, 6-3, [10-6].
 Арруабаррена выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Клепач выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2015 года
2015